Il singolare  del Mersin Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

João Sousa era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jiří Veselý ha battuto in finale Simon Greul 6–1, 6–1.

Teste di serie

  Andreas Haider-Maurer (secondo turno)
  Jan-Lennard Struff (primo turno)
  Uladzimir Ihnacik (secondo turno)
  Dušan Lajović (secondo turno)

  Michail Kukuškin (secondo turno)
  Simon Greul (finale)
  Stéphane Robert (semifinali)
  Dominik Meffert (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Mersin Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013